Frankenforst ist der Name folgender Orte:

 Frankenforst, ein Stadtteil von Bergisch Gladbach
 Frankenforst (Lückerath), ein ehemaliger Ortsteil im heutigen Stadtteil Lückerath von Bergisch Gladbach

Frankenforst ist ebenso ein historisches Waldgebiet in Bergisch Gladbach.

Siehe auch:

 Frankenforstbach